Грэм, Джон (): Грэм, Джон, 3-й граф Монтроз (1548—1608) — шотландский пэр, канцлер Сент-Эндрюсского университета.
 Грэм, Джон, 4-й граф Монтроз (1573—1626) — шотландский пэр, лорд-президент Тайного совета Шотландии.
 Грэм, Джон (1873—?) — английский футболист.
 Грэм, Джон Д. (1886—1961) — имя художника-модерниста Ивана Домбровского после эмиграции из Российской империи в США.
 Грэм, Джон (1926—2019) — британский дипломат, 4-й баронет Ларберт (с 1980).
 Грэм, Джон (1935—2017) — новозеландский регбист и преподаватель.
 Грэм, Джон (род. 1961) — американский экономист, финансист.
 Грэм, Джон (род. 1975) — американский хоккеист.